Cape Fear har flere betydninger:

 Cape Fear (film fra 1962)
 Cape Fear (film fra 1991)